L'Ubangi ou Oubangui, rivière de la République démocratique du Congo, de la République Centrafricaine et du Congo-Brazzaville, affluent du fleuve Congo, a donné son nom à : 
 Nord-Ubangi, district de la province de l'Équateur et future province de la République démocratique du Congo ;
 Sud-Ubangi, district de la province de l'Équateur et future province de la République démocratique du Congo ;
 province historique de l'Ubangi, en République démocratique du Congo, de 1962 à 1966 ;
 Haut-Oubangui territoire historique et colonie française ;
 L’Oubangui-Chari, ancienne colonie française d’Afrique équatoriale.

Voir aussi 

 Bangui
 Bobangi (homonymie)